donkere melkzweefvlieg
 doorzichtig-gele melkzweefvlieg
 zwarthaarmelkzweefvlieg